Baní, een plaats in de Dominicaanse Republiek
 Bani (rivier), een rivier in Mali
 Bani (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan
 Bani (departement), een departement van Burkina Faso